Мария Глебова:
 Глебова, Мария Михайловна (1840—1919) — актриса и антрепренёр.
 Глебова, Мария Симоновна (1723—1756; в девичестве Гендрикова, в первом браке Чоглокова) — обер-гофмейстерина, статс-дама при дворе императрицы Елизаветы Петровны.